Llançament (dret), acte de despossessió d'una propietat
 Llançament espacial, procés per elevar un objecte cap a l'espai exterior des d'un cos celeste
 Esports:
 Llançament de disc
 Llançament de javelina
 Llançament de martell
 Llançament de pes